Black Stone Cherry é o álbum de estreia da banda americana de heavy metal Black Stone Cherry. Foi lançado em 18 de julho de 2006, pela Roadrunner Records. O álbum produziu três singles: "Lonely Train", "Hell and High Water" e "Rain Wizard".

Faixas
 "Rain Wizard" - 3:24
 "Backwoods Gold"- 3:06
 "Lonely Train" - 3:50
 "Maybe Someday" - 3:47
 "When the Weight Comes Down" - 3:35
 "Crosstown Woman" - 3:36
 "Shooting Star" - 3:12
 "Hell & High Water" - 4:01
 "Shapes of Things" - 3:05
 "Violator Girl" - 3:23
 "Tired of the Rain" - 3:15
 "Drive" - 3:04
 "Rollin' On" - 4:59

Créditos
 Chris Robertson - Vocal, Guitarra
 Ben Wells - Guitarra, Vocal de Apoio
 Jon Lawhon - Baixo, Vocal de Apoio
 John Fred Young - Bateria, Percussão e Vocal de Apoio
 Reese Wynans Ex-Double Trouble e Captain Beyond. - Teclado nas músicas "Rollin' On" e "Tired of the Rain"

Álbuns de Black Stone Cherry
Álbuns de estreia de 2006